Геннадий Борисов: Борисов, Геннадий Васильевич (1926 — ?) — советский футболист.
 Борисов, Геннадий Владимирович (род. 1962) — крымский конструктор телескопов и астроном-любитель.